Дрожжин — русская фамилия.

Известные носители 
 Дрожжины (дворянский род)

 Дрожжин, Александр Иванович — доктор военных наук, профессор, академик АВН РФ, полковник. В годы ВОВ был военным летчиком.
 Дрожжин, Геннадий Александрович (род. 1947) — советский и российский общественный деятель, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).
 Дрожжин, Евгений Алексеевич (род. 1960) — советский футболист.
 Дрожжин, Иван Васильевич (1891—1941) — советский партийный и государственный деятель, ответственный секретарь Рязанского (1922—1923) и Костромского (1923—1924) губкомов РКП(б).
 
 Дрожжин, Николай Васильевич (род. 1965) — советский спортсмен (прыжки в воду), заслуженный тренер России.
 
 Дрожжин, Спиридон Дмитриевич (1848—1930) — русский поэт.

Дрожжина 
 Дрожжина, Елена Георгиевна (род. 1965) — советская и российская спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.